Матчи претендентов 1968 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется претендент на матч с чемпионом мира.

8 участников, в том числе Б. Спасский и М. Таль — финалисты предыдущего матча претендентов, а также 6 призёров межзонального турнира 1967 — Е. Геллер, С. Глигорич, В. Корчной, Б. Ларсен, Л. Портиш и С. Решевский. Все эти знаменитые шахматисты уже принимали участие в турнирах претендентов, а Спасский, Таль, Ларсен, Портиш и Геллер участвовали в матчах претендентов 3 года назад. Матчам претендентов 1968 года предшествовали соревнованиях в 10 зонах ФИДЕ, затем межзональный турнир в Сусе.

 В ч/ф матчах Спасский выиграл у Геллера, Таль — у Глигорича, Ларсен — у Портиша, Корчной — у Решевского;
 В п/ф матчах Корчной — у Таля и Спасский — у Ларсена.
 В финале Спасский победил Корчного и во 2-й раз завоевал право на матч с чемпионом мира Т. Петросяном.

В матче за 3-е место победил Б. Ларсен, тем самым обеспечив себе право участвовать в следующем межзональном турнире.

Таблицы матчей

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Матч за 3-е место

Литература 
 На первенство мира. Матчи претендентов. Белград : Центар за унапређивање шаха ШСJ, 1969. С. 41—288, 289—311.

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1968 год в шахматах